Haiyang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Haiyang (socken i Kina, Liaoning), 
 Haiyang (socken i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar